Matilde puede referirse a:

 Personas:
 Matilde de Ringelheim (c. 890 - 968), santa y madre de Otón I de Alemania;
 Matilde de Flandes (c. 1032 - 1083), esposa de Guillermo el Conquistador;
 Matilde de Canossa (1046 - 1115), señora feudal italiana;
 Edith de Escocia (1080 - 1118), coronada reina consorte de Inglaterra como Matilde;
 Matilde I de Boulogne (1105 - 1152), noble francesa;
 Matilde de Dammartín (1202 - 1259), noble francesa, reina consorte de Portugal;
 Matilde de Holstein (c. 1220 - 1288), reina consorte de Dinamarca;
 Matilde de Hackeborn (1241 - 1299), santa y mística cisterciense, que vivió en el monasterio de Helfta;
 Matilde de Magdeburgo (1207 - 1282), beguina y escritora mística cisterciense, compañera de la anterior en el monasterio de Hefta;
 Matilde de Inglaterra o Maud (1102 - 1167), la segunda hija del rey Enrique I de Inglaterra y de Edith de Escocia, reina de Inglaterra en 1141;
 Matilde Camus (1919-), poetisa de Italia;
 Matilde de Bélgica (1973-), esposa de Felipe I de Bélgica;
Grupo:
  Matilde - Ma' (2013-), Grupo mexicano, Miembros :Alonso Rodríguez de la Parra - Bajo, José Carlos de la Parra Tonella - Guitarra y voces, Mathile Sobrino Gouttenoire - Voz, Alonso Lavín - Saxofón y voces, Rodrigo Aurioles Díaz - Batería;

 Localidades y divisiones administrativas:
 Matilde, localidad en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, Argentina;
 Plaza Matilde, localidad en el departamento Las Colonias, de la provincia de Santa Fe, Argentina.

 Objetos espaciales
(253)_Matilde, asteroide localizado entre las órbitas de Marte y Júpiter.